Áппис () — итальянская фамилия. В ряду русских источников произносится как «Эппис».
 Аппис, Кармáйн (; также «Кармин Эппис»; род. 1946) — американский барабанщик, автор песен и драматург, наиболее известен как участник рок-групп «Vanilla Fudge», «Cactus» и «Beck Bogert & Appice».
 Аппис, Винни (; «Винни Эппис»; род. 1957) — американский музыкант и барабанщик, известный своим участием в «Black Sabbath», «Dio» и «Heaven & Hell». Является младшим братом Кармáйну.